Casket může znamenat:

 anglicky truhlice, šperkovnice
 v americké angličtině rakev
 Casket (německá hudební skupina, Hellmitzheim) – německá gothicmetalová kapela
 Casket (německá hudební skupina, Reutlingen) – německá deathmetalová kapela
 Casket (solitaire) – karetní hra